Peut désigner :

 Le quatrième concile de Constantinople de 869-870, œcuménique pour l'Église catholique.
 Le quatrième concile de Constantinople de 879-880, œcuménique pour l'Église orthodoxe.